Thomas McCollum (né le  à Amherst, État de New York aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière 
Choix du  des Red Wings de Détroit lors du repêchage de 2008, il a évolué avec le Storm de Guelph de la Ligue de hockey de l'Ontario. Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins de Grand Rapids.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Storm de Guelph || LHO || 55 || 26 || 18 || 3 || 3158 || 126 || 2,39 || 91,8 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 || 4 || 0 || 4 || 233 || 17 || 4,37 || 89,0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0
|-
|2007-2008 || Storm de Guelph || LHO || 51 || 25 || 17 || 3 || 2978 || 124 || 2,50 || 91,4 || 4 || 6 || 0 || 1 || 1 || 10 || 5 || 5 || 596 || 19 || 1,91 || 93,7 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|2008-2009 || Storm de Guelph || LHO || 31 || 17 || 10 || 4 || 1859 || 69 || 2,23 || 92,6 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|- 
|2008-2009 || Battalion de Brampton || LHO || 23 || 17 || 6 || 0 || 1333 || 43 || 1,94 || 92,9 || 4 || 2 || 0 || 0 || 1 || 21 || 13 || 8 || 1284 || 62 || 2,90 || 89,8 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|2009-2010 || Walleye de Toledo || ECHL || 4 || 2 || 1 || 0 || 188 || 14 || 4,48 || 86,4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 32 || 10 || 16 || 2 || 1741 || 101 || 3,48 || 88,1 || 0 || 4 || 0 || 0 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2010-2011 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || || || || 15 || 3 || 1,20 || 62,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2010-2011 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 22 || 6 || 12 || 2 || 1152 || 64 || 3,33 || 87,9 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2010-2011 || Walleye de Toledo || ECHL || 23 || 11 || 9 || 2 || 1305 || 60 || 2,76 || 90,9 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2011-2012 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 28 || 11 || 16 || 0 || 1580 || 92 || 3,49 || 89,1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2011-2012 || Walleye de Toledo || ECHL || 15 || 6 || 6 || 2 || 870 || 38 || 2,62 || 90,9 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2012-2013 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 31 || 18 || 11 || 2 || 1846 || 81 || 2,63 || 90,4 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 46 || 24 || 12 || 4 || 2561 || 98 || 2,30 || 92,2 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 35 || 2 || 3,50 || 87,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 2 || 1 || 0 || 0 || 66 || 1 || 0,91 || 96,0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2014-2015 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 37 || 19 || 11 || 6 || 2171 || 87 || 2,40 || 91,6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 15 || 9 || 6 || 895 || 38 || 2,55 || 91,6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 30 || 15 || 13 || 0 || 1686 || 68 || 2,42 || 92,3 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 7 || 3 || 3 || 402 || 16 || 2,39 || 91,9 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Walleye de Toledo || ECHL || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3,00 || 89,3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 40 || 1 || 1,50 || 95,0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || Thunder de l'Adirondack || ECHL || 5 || 3 || 1 || 0 || 303 || 15 || 2,97 || 89,4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Checkers de Charlotte || LAH || 17 || 11 || 2 || 1 || 1030 || 36 || 2,10 || 92,6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 2 || 2 || 251 || 12 || 2,87 || 91,0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 37 || 20 || 14 || 2 || 2163 || 95 || 2,64 || 91,2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 1 || 140 || 7 || 3,00 || 89,1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2018-2019 || Admirals de Milwaukee || LAH || 34 || 12 || 20 || 1 || 1965 || 89 || 2,72 || 89,9 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 29 || 3 || 6,29 || 81,3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2019-2020 || Mariners du Maine || ECHL || 6 || 4 || 2 || 0 || 355 || 10 || 1,69 || 93,4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|2020-2021 || HC TWK Innsbruck || ICEHL || 37 || 17 || 19 || 0 ||  || 118 || 3,38 || 89,4 || 0 || 2 || 0 || 3 || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022|| HHC TWK Innsbruck || ICEHL ||  ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Naissance dans le comté d'Érié (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Mariners du Maine (ECHL)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du Storm de Guelph
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Walleye de Toledo
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du HC Innsbruck